Нижнеспа́сское — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Входит в Камышовское сельское поселение.

География 
Село Нижнеспасское стоит на протоке Нижнеспасская (левобережная протока Амура).

Дорога к селу Нижнеспасское идёт на юг от автотрассы «Чита — Хабаровск» у села Камышовка, расстояние около 14 км.

Село Нижнеспасское находится в пограничной зоне, въезд по пропускам. Через Амур находится остров Тарабаров, после демаркации российско-китайской границы перешёл к Китаю.

История 
Село основано в 1858 году казаками-переселенцами из Забайкалья. После наводнения 1872 года жители покинули село и переселились в другие места. Вновь заселено Нижнеспасское было в 1908 году русскими переселенцами из Румынии. Однако новое наводнение вынудило и их покинуть село. Позднее оно вновь возродилось.

Население

Примечания 

Населённые пункты Смидовичского района
Населённые пункты на Амуре